Тирел 017 е болид от Формула 1, конструирано от Маурис Филип и Брайън Лайслес за отбора на Тирел които се състезаваха през сезон 1988 и в първото състезание за сезон 1989. Също така използва и двигатели Косуърт DFZ V8 както неговия предшественик DG016. Болидът бе използван от Джонатан Палмър и Джулиан Бейли за когото това е негов първи сезон във Формула 1. Впоследствие Бейли бе заменен от Микеле Алборето за 1989 като Косуърт DFZ са заменени с могъщите DFR двигатели.

Тимът очакваше по-добри резултати с 017 за сезон 1988, както го направиха предишния сезон като спечелиха трофеите на Джим Кларк и Колин Чапман. Това не се получи като Бейли участвал само в 6 състезания и без точки. Междувременно Палмър се представи не по-зле от съотборника си като спечели 5 точки за тима и участвайки във всички състезание без Монца и класирайки Тирел на 8-а позиция при конструкторите.

През 1989 колата имаше малки подобрения за първото състезание преименуван на 017B. Палмър и Алборето не бяха така конкурентни и финишираха съответно 7-и и 10-и, като за състезанието в Сан Марино бе заменено с Тирел 018 за остатъка на сезона.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1